(signifiant « lézard de Perija ») est un genre éteint de dinosaures Sauropoda Eusauropoda basal provenant des « lits rouges de type Girón » de la formation de La Quinta du département de Cesar, au nord-est de la Colombie. L'espèce type est . Il vivait à la limite entre le Toarcien et l'Alénien, il y a environ 175 millions d'années, du début au milieu du Jurassique.

Découverte et dénomination 
L'holotype, UCMP 37689, est une vertèbre dorsale cassée, d'environ 55 centimètres de haut et 45 centimètres de long. Il a été découvert le 27 mars 1943 sur le flanc ouest de la chaîne de montagnes Serranía del Perijá par la Tropical Oil Company et a été envoyé à la collection de fossiles de l'Université de Californie, Berkeley. À partir de 1955, UCMP 37689 a été mentionné dans la littérature sans qu'aucun consensus ne se développe sur ses affinités. Finalement, le site original a été redécouvert et l'os a été préparé, ce qui a permis de le nommer comme un nouveau genre et une nouvelle espèce, Perijasaurus lapaz, en 2022. Le nom générique, « Perijasaurus », honore la chaîne de montagnes où le fossile a été trouvé. Le nom spécifique, « lapaz », honore la ville de La Paz, Cesar, près de laquelle la découverte a été faite, ainsi que l'accord de paix qui a permis aux personnes décrites d'effectuer des travaux de terrain dans la région (« la paz » en espagnol signifie « la paix »).

Classification 
 Rincón  (2022) ont trouvé que Perijasaurus était un Eusauropoda basal. Les résultats de leurs analyses phylogénétiques sont présentés dans le cladogramme ci-dessous :

Paléoenvironnement 
Perijasaurus provient de la formation de La Quinta, dans le nord de l'Amérique du Sud, dans ce qui est aujourd'hui la Colombie et le Venezuela, ce qui en fait le sauropode d'Amérique du Sud le plus septentrional jamais recensé, ainsi que le premier dinosaure trouvé dans la partie colombienne de la formation de La Quinta. L'environnement de La Quinta est interprété comme une forêt tropicale de plaine. Sa localisation et son époque suggèrent que les Eusauropoda ont atteint une large distribution avant la rupture de la Pangée et le renouvellement de la faune du Toarcien. Parmi les autres dinosaures de cette formation, on trouve le Theropoda Tachiraptor et l'Ornithischia Laquintasaura, tous deux du Venezuela.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Colombie
Paléontologie au Venezuela